Moggio puede referirse a:

 Moggio (Italia), localidad y comuna italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía
 Moggio Udinese, localidad y comuna italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia.